Aia ima više značenja:
 Aia, Livorno
 Aia, Rovigo